Плюснин — русская фамилия; имеет женскую форму Плюснина.

Известные носители 
 
 Плюснин, Анатолий Николаевич (1938—1996) — Герой Социалистического Труда. 
 Плюснин, Иван Афанасьевич (1903—1955) — первый секретарь Молотовского (впоследствии Северодвинского) горкома КПСС.
 
 Плюснин, Сергей Сергеевич (род. 1978) — российский оперный певец.